Ита́тский — посёлок городского типа в Тяжинском районе Кемеровской области России, административный центр Итатского городского поселения.

География 
Посёлок находится возле реки Итатка (приток Чулыма), по имени которой и получил название. Расстояние до областного центра (Кемерово) — 250 км. Расположен вдоль федеральной автотрассы М-53 Новосибирск — Иркутск. В посёлке находится железнодорожная станция.

История 
Село Итат основано в 1773 году белорусскими крестьянами-переселенцами. В 1924—1932 и 1946—1960 годах было центром Итатского района на севере Кузбасса. В 1958 году село Итат получило статус посёлка городского типа и изменило название на нынешнее. В районе планировалось недалеко от посёлка построить город.

Население

Примечания

Ссылки 
 

Посёлки городского типа Кемеровской области
Населённые пункты Тяжинского района